Esparto bezeichnet:
 einen Ort in Kalifornien, siehe Esparto (Kalifornien)

Esparto ist die Bezeichnung für zwei Grasarten:
 Halfagras (Stipa tenacissima)
 Espartogras (Lygeum spartum)